Buenavista (spanisch für „Schöne Aussicht“) bezeichnet verschiedene Orte in

Ecuador:
 Buenavista (Loja)

Kolumbien:
 Buenavista (Boyacá)
 Buenavista (Córdoba)
 Buenavista (Quindío)
 Buenavista (Sucre)

Mexiko:
 Buenavista (Coapilla), Bundesstaat Chiapas
 Buenavista (La Independencia), Bundesstaat Chiapas
 Buenavista (Sabanilla), Bundesstaat Chiapas
 Buenavista (Colima)
 Buenavista (Ixtlahuacán de los Membrillos), Bundesstaat Jalisco
 Buenavista (San Martín Hidalgo), Bundesstaat Jalisco
 Buenavista (Tlajomulco de Zúñiga), Bundesstaat Jalisco
 Buenavista (El Oro), Bundesstaat México
 Buenavista (Jilotepec), Bundesstaat México
 Buenavista (Tultitlán), Bundesstaat México
 Buenavista (Villa Guerrero), Bundesstaat México
 Buenavista (Jilotepec), Bundesstaat México
 Buenavista (Michoacán)
 Buenavista (Querétaro)
 Buenavista (Puebla)
 Buenavista (Ixtaczoquitlán), Bundesstaat Veracruz
 Buenavista (Veracruz), Stadtteil von Veracruz
 Buenavista (Valente Díaz), Ort in der Metropolregion Veracruz
 Municipio Buenavista de Cuéllar, Municipio im Bundesstaat Guerrero

Philippinen:
 Buenavista (Agusan del Norte)
 Buenavista (Bohol)
 Buenavista (Guimaras)
 Buenavista (Marinduque)
 Buenavista (Quezon)

Spanien:
 Buenavista (Salamanca), Gemeinde (Municipio) in Salamanca, Spanien
 Buenavista de Valdavia, Gemeinde (Municipio) in Palencia, Spanien
 Buenavista del Norte, Ort auf der Insel Teneriffa
 Buenavista, Ortsteil von Breña Alta auf der Insel La Palma

Buenavista ist der Familienname von
 Eduardo Buenavista (* 1979), philippinischer Leichtathlet

Siehe auch
 Buena Vista
 Boa Vista
 Buena Vista Social Club
 Distrikt Buenavista Alta